Kertész é um apelido de família da onomástica da língua húngara. Sua incidência é alta e seu significado é jardineiro. Variações ortográficas do nome são Kertesz, Kertes ou Kertez.

Na Wikipédia pode referir-se a:

 Alice Kertész - atleta húngara.
 André Kertész - fotógrafo húngaro.
 Géza Kertész - futebolista húngaro.
 Imre Kertész - escritor húngaro.
 István Kertész - maestro húngaro.
 Mário Kertész - político brasileiro.

Kertes
 Amir Kertes - músico israelense.
 Felipe Kertes - Designer brasileiro.
 Kertes - nome húngaro para o vilarejo de Prunişor, em Sebiş, Condado de Arad, Romênia.

Ver também 
 Michael Curtiz - cineasta magiar-americano
 Kertész - cratera em Mercúrio.

Sobrenomes da língua húngara
Desambiguações de sobrenomes